Горько́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Горьков, Александр Юрьевич (1953—2023) — российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник зенитно-ракетных войск ВВС России (2000—2009), сын Ю. А. Горькова.
 Горьков, Борис Николаевич (род. 1952) — российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Горьков, Дмитрий Анатольевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Горьков, Лев Петрович (1929—2016) — советско-американский физик, академик АН СССР и РАН.
 Горьков, Николай Фёдорович (1925—2012) — Герой Советского Союза.
 Горьков, Сергей Николаевич (род. 1968) — российский банкир и управленец, председатель «Внешэкономбанка» (2016—2018).
 Горьков, Юрий Александрович (1928—2005) — российский военачальник и историк, генерал-полковник, отец А. Ю. Горькова.

 Горькова, Ирина Петровна (род. 1959) — российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации.